Локаут в НХЛ:
 10-дневная забастовка в сезоне 1991/92, несыгранные 1-10 апреля матчи были проведены позже.
 Локаут в сезоне 1994/95 продлился 3 месяца, 1 неделю и три дня до 11 января 1995 года. Были отменены 468 игр чемпионата и Матч всех звёзд, команды провели по 48 игр.
 Локаут в сезоне 2004/05 продлился 10 месяцев и 6 дней и привёл к отмене всего сезона.
 Локаут в сезоне 2012/13 продлился 3 месяца, 3 недели и 1 день до 6 января 2013 года. Были отменены 510 игр чемпионата и Матч всех звёзд, команды провели по 48 игр.